Rezinkovia är ett släkte av svampdjur. Rezinkovia ingår i familjen Lubomirskiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Rezinkovia